Plusieurs îles sont appelées Cocos ou Coco :

Cocos :
Île Cocos, île de l'océan Pacifique appartenant au Costa Rica.
Îles Cocos, archipel de l'océan Indien administré par l'Australie.
Cocos Island, îlot inhabité au sud de Guam (États-Unis).
Île aux Cocos, îlot inhabité au large de Rodrigues (Maurice).

Coco :
Îles Coco dans l'océan Indien, administrées par la Birmanie, au nord de l'île Andaman du Nord (Inde). 
Cayo Coco (Cuba).
Coco Cay (Little Stirrup Cay) dans les Bahamas (l'île entière est louée par la Royal Caribbean Cruise Line).